Etap ou ETAP peut faire référence à :
 École des troupes aéroportées, une école militaire française
 Entreprise tunisienne d'activités pétrolières, une entreprise publique tunisienne
 Etap Hotel, une chaîne hôtelière devenue Ibis Budget
 Etap Yachting, un fabricant de voiliers